Stati Uniti d'America
 Rushville – capoluogo della Contea di Schuyler, Illinois
 Rushville – capoluogo della Contea di Rush, Indiana
 Rushville – città della Contea di Buchanan, Missouri
 Rushville – capoluogo della Contea di Sheridan, Nebraska
 Rushville – villaggio della Contea di Ontario, New York
 Rushville – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio